Funaho es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su papel en la serie es ser reina de Jurai. Sólo aparece en el episodio 13 de la serie de OVAs Tenchi Muyō!: Ryo-Ōki y en el especial Tenchi Muyō!: policía galáctica. Funaho es la primera esposa de Azusa, y madre de Yosho.

Ella además es la primera ministra de Inteligencia y tiene una relación muy distante respecto a Katsuhito Masaki. Ella es descendiente lejana de Masaki (la hermana de la primera reina de Jurai), pero se considera como una terrícola, desde que descubrió que nació en la Tierra.

Personajes de Tenchi Muyo!
Emperadores y emperatrices ficticios

en:Funaho Jurai